Mecidiye bezeichnet:
 Mecidiye (Bozkurt), Dorf in der Provinz Denizli
 Mecidiye (Istanbul), Stadtviertel im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş
 Mecidiye-Orden, osmanischer Militär- und Zivil-Verdienstorden
 Mecidiye (Schiff, 1903), Kreuzer der osmanischen und Schulschiff der türkischen Marine
 Büyük Mecidiye Camii, Moschee im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş
 Mecidiye (Nationalhymne), Nationalhymne des Osmanischen Reichs von 1839 bis 1861
 Türkischer Name der rumänischen Stadt Medgidia